Die Saison 2004/05 der Oberliga Westfalen war die 27. Spielzeit der Fußball-Oberliga Westfalen und die elfte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich die SG Wattenscheid 09 mit einem Punkten Vorsprung auf die Amateure des VfL Bochum. Den Wattenscheidern gelang damit der direkte Wiederaufstieg in die Regionalliga.

Die Abstiegsränge belegten die TSG Sprockhövel, der SV Vorwärts Kornharpen und der SC Hassel. Aus der Verbandsliga Westfalen stiegen der Delbrücker SC und Westfalia Herne jeweils als Staffelsieger auf. Aus der Regionalliga Nord stiegen die Amateurmannschaften von Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld ab.

Der Torschützenkönig wurde Wojciech Pollok vom SV Lippstadt 08 mit 22 Treffern. Ab der Saison 2005/06 werden die Amateurmannschaften der Profivereine mit dem Zusatz II statt Amateure geführt.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2004/05 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die Absteiger aus der Regionalliga Nord 2003/04
 FC Schalke 04 Am. 
 SG Wattenscheid 09
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 2003/04:
 SC Verl  
 VfL Bochum Am.
 VfB Fichte Bielefeld
 LR Ahlen Am.  
 VfB Hüls
 SC Hassel
 FC Gütersloh 2000
 SV Vorwärts Kornharpen  
 FC Eintracht Rheine
 SV Lippstadt 08
 SV Schermbeck  
 SpVg Emsdetten 05
 Sportfreunde Siegen II
 TSG Sprockhövel
 die zwei Meister der beiden Staffeln der Verbandsliga Westfalen 2003/04:
 Sportfreunde Lotte (Staffel 1)
 SpVgg Erkenschwick (Staffel 2)

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Westfalen 2004/05 bei Westfalenkick.de
 Oberliga Westfalen 2004/05 bei kicker.de

2004
Fußballsaison 2004/05